Bojan Beljanski (né en 1986), handballeur serbe ;
 Mirko Beljanski (1923-1998), biologiste français.